Flauti – strumento musicale
 Vincenzo Flauti – matematico italiano
 Vincenzo Flauti – politico italiano

Pagine correlate 
Flauto (disambigua)